

Reino Unido 
 Cambridge — cidade da Inglaterra, sede da célebre Universidade de Cambridge
 Universidade de Cambridge

Canadá 
 Cambridge (Ontário)

Estados Unidos 
 Cambridge (Illinois)
 Cambridge (Maryland) 
 Cambridge (Massachusetts) 
 Cambridge (Minnesota) 
 Cambridge (Ohio)

Nova Zelândia 
 Cambridge (Nova Zelândia)

Desambiguações de topônimos